Milburn steht für:
 Milburn (Band), englische Rockband
 Milburn Bay, Bucht der Trinity-Insel im Palmer-Archipel, Antarktis
 Milburn Wagon Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Personen:
 Alan Milburn (* 1958), britischer Politiker
 Amos Milburn (1927–1980), US-amerikanischer Boogie-Musiker
 Andrew Milburn (* vor 1993), US-amerikanischer Filmkomponist, siehe Tomandandy
 Dwayne Steven Milburn (* 1963), US-amerikanischer Komponist, Arrangeur, Dirigent und Organist
 Ellsworth Milburn (1938–2007), US-amerikanischer Komponist, Musikpädagoge und Pianist
 Frank W. Milburn (1892–1962), US-amerikanischer Offizier; General im Zweiten Weltkrieg und im Koreakrieg 
 Gerard J. Milburn (* 1958), australischer theoretischer Physiker
 Jackie Milburn (1924–1988), englischer Fußballspieler und -trainer
 Joel Milburn (* 1986), australischer Leichtathlet
 Rod Milburn (1950–1997), US-amerikanischer Hürdenläufer und Olympiasieger

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Milburn (Kentucky)
 Milburn (Louisiana)
 Milburn (Nebraska)
 Milburn (New York)
 Milburn (Oklahoma)
 Milburn (Texas)
 Milburn (Utah)
 Milburn (West Virginia)